Germânia — nome com o qual os antigos romanos se referiam à região da Europa além do rio Reno e do rio Danúbio
 Germânia - personificação nacional alemã
 Germânia Inferior —  província do Império Romano
 Germânia Superior — província do Império Romano
 Germânia (Tácito) — obra do escritor romano Tácito
 Esporte Clube Pinheiros — clube cujo antigo nome era Germânia
 Germania (empresa) — empresa aérea alemã
 Welthauptstadt Germania — plano de Adolf Hitler para a demolição e reconstrução de Berlim, capital da Alemanha, tendo como arquitecto Albert Speer

Desambiguação
Desambiguações de topônimos